Dans la mythologie grecque, Phobos, fils d'Arès et d'Aphrodite, est le frère de Déimos.

Astronomie 
 Phobos, un des deux satellites naturels de la planète Mars.
 le programme Phobos, deux sondes spatiales envoyées vers Mars par l'Union soviétique en 1988–1989.

Bande dessinée et jeu vidéo 
Phobos (connu sous le nom de Huitzil en dehors du Japon), personnage dans la série de jeux vidéo Darkstalkers de Capcom.
 Phobos est un personnage de bande dessinée et dessin animé W.I.T.C.H.
 Phobos est un personnage issu de l'Univers Marvel.

 Phobos est le cheval du héros d’Assassin's Creed Odyssey.
 Phobos est l'antagoniste du jeu vidéo Madness : project Nexus basé sur la web série Madness Combat. Il n'a en revanche aucun lien de parenté avec Deimos, un autre personnage du jeu.

Littérature 

Phobos est une série de romans français de Victor Dixen.
L'Expérience Phobos est une nouvelle de Mary Robinette Kowal.

Musique 
 Phobos est un album du groupe québécois Voivod

Voir aussi 
phobossbeatz est un beatmaker belge qui tient son pseudo en référence à Phobos. 

Homonymie de titre